Bloukrans steht für:

 Bloukrans River (Tugela), Nebenfluss des Tugela in Südafrika
 Bloukrans River (Indischer Ozean), Fluss in Südafrika
 Bloukrans River (Kowie), Nebenfluss des Kowie in Südafrika
 Bloukrans Pass, Pass in Südafrika

Siehe auch:
Bloukrans Brücke